Giovanni Bertrami (1380-1445) – pittore italiano
 José Roberto Bertrami (1946-2012) – cantante e pianista brasiliano